Gminy w USA:
 Northern (ang. Northern Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin
 Northern (ang. Northern Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami